Josias von Qualen ist der Name folgender Personen:

* Josias von Qualen (Feldmarschall) (um 1528–1586), dänischer Feldmarschall
 Josias von Qualen (Propst, 1705) (1705–1775), deutscher Propst des Klosters Preetz
 Josias von Qualen (Propst, 1742) (1742–1819), deutscher Propst und Landrat
 Josias von Qualen (Kammerherr) (1782–1823), dänischer Kammerherr, Rittmeister
 Josias Friedrich Christian von Qualen (1807–1850), Kammerjunker